Le nom vernaculaire lézard vert peut désigner plusieurs lézards de la famille des Lacertidae et des Gekkonidae :
 l'espèce Lacerta bilineata, ou « lézard à deux bandes », que l'on rencontre en Europe de l'Ouest, notamment en France, en Espagne et en Italie ;
 l'espèce Lacerta viridis, ou « lézard vert oriental », espèce proche de la précédente, que l'on rencontre en Europe de l'Est, de l'Autriche à l'Ukraine, ainsi qu'en Turquie ;
 l'espèce Phelsuma inexpectata, ou « lézard vert de Manapany », endémique de l'île de La Réunion.

Galerie 

Lacertidae
Saurien (nom vernaculaire)
Nom de reptile ambigu